Weddington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Weddington – miasto w Karolina Północna (USA)
 Weddington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire